

Palmarès

Allenatore

Competizioni statali 
 
Corinthians: 1999
San Paolo: 2002

Competizioni nazionali 
 
Corinthians: 1999

 
Kashima Antlers: 2007, 2008, 2009

 
Kashima Antlers: 2009, 2010

 
Kashima Antlers: 2010

Competizioni internazionali 
 
Corinthians: 2000

Individuale 
 Allenatore dell'anno della J. League: 3
2007, 2008, 2009

Note

Collegamenti esterni